Осе Марія Клевеланд (;  ) — норвезька співачка, гітаристка, політична діячка та активістка.

Відома в Норвегії народна співачка і традиційна гітаристка, вона була призначена міністром культури в Норвегії в 1990 році і обіймала посаду до 1996 року, представляючи лейбористську партію при адміністрації Ґру Гарлем Брунтланн. Вона також була президентом Шведського інституту кіно з 1999 року  по 2006 рік.

У червні 2007 року вона стала головою правління Норвезької гуманістичної організації Human-Etisk Forbund, займаючи посаду до 2013 року.

Особисте життя 
Клевеланд народилася в Стокгольмі, Швеція, у родині бухгалтера Єви Ханссон та Олафа Клівленда, інженера-будівельника з Норвегії, який в 1943 році втік до Швеції через нацистську окупацію і знайшов притулок у родичів. У 1957 році Клевеланд та її сім'я переїхали до Румеріке, на північний схід від Осло,  де її батько влаштувався працювати в Інститут атомної енергії. 

В інтерв’ю 1977 року вона розповідає, як її батьки порівну брали участь у домашніх справах, і те, що вони зі своїм чоловіком Свеноловим Ереном, шведським художником, робили те саме.  В даний час вона одружена з кінорежисером і оператором Оддваром Бул Тухусом.

Вільно володіє норвезькою, шведською, датською, англійською, французькою та японською мовами. Вона вивчала право в Університеті Осло.

Музична кар'єра 
Як співачка вона славиться своїм дуже темним, душевним голосом. Вона також грає на гітарі та складає пісні за традицією співака та композитора. Вона також була частиною віспоп-гурту Ballade!.

Вона почала грати на класичній гітарі у вісім; в 10 вона дебютувала в радіошоу.  Її перший поєдинок у якості співачки-віспопу був на шоу Еріка Бая, коли їй було 13, і вона випустила свій перший альбом у 1965 році.  Зі своїм другим альбомом у 1966 р.  вона стала однією з першопрохідців, відкривши новий жанр віспопу, суміш традиційної народної пісні та попу. Це призвело до низки запрошень у Парижі та періоду поїздок на роботу між цими виставами в Парижі та її середньою школою в Ліллестрем, на північ від Осло. У віці 17 років вона провела велике турне по Японії, яке включало кілька телевізійних шоу та випуск чотирьох синглів японською мовою.   Вона випустила свій остаточний сольний альбом у 1973 р.  і випустила 13 синглів для ринків Скандинавії та Німеччини. 

У 1966 році вона представляла Норвегію на конкурсі Євробачення із записом «Intet er nytt under solen» (Там немає нічого нового під сонцем), фінішувавши на третьому місці. Вона порушила традицію, яку очікували на той час жінки-виконавці, що вона була першою жінкою, яка не одягала сукні, замість цього вибравши брючний костюм. 

Вона тривалий час співпрацювала з Норвезькою асоціацією музикантів, спочатку обіймаючи посаду секретаря з 1979 по 1983 рік,  а потім виконуючи обов'язки їх керівника з 1983 по 1987 рік.  Вона також була президентом Спілки музикантів з 1983 по 1986 рік та їх віце-президентом з 1986 по 1987 рік. 

У 1986 році вона провела перший пісенний конкурс Євробачення, який відбувся в Норвегії в Бергені після перемоги Boobbysocks! в 1985 році, попередньо представивши норвезький запис на камеру на конкурсі 1980 року.

Див. також 
 Список ведучих Євробачення

Примітки

Посилання 

Випускники університету Осло
Персоналії:Стокгольм
Норвезькі співачки
Представники Норвегії на Євробаченні
Гітаристки
Учасники Євробачення 1966